Peckham kan som auktorsförkortning betyda:

 Elizabeth Maria Gifford Peckham
 George William Peckham
 Ethel Anson Peckham

Robotskapade auktorsförkortningar